Osoby o tym nazwisku:
 Abram Room – rosyjski i radziecki reżyser filmowy oraz scenarzysta

Miejscowości w Nepalu:
 Room (Dailekh)
 Room (Myagdi)